Це список видів прісноводних риб, зареєстрованих в Аргентині. У списку 568 видів з 52 родин з 18 рядів.

Клас Непарноніздрьові (Cephalaspidomorphi)

Ряд Міногоподібні (Petromyzontiformes) 

Родина Міногові (Petromyzontidae)
 Geotria australis Gray, 1851
 Mordacia lapicida (Gray, 1851)

Клас Хрящові риби (Chondrichthyes)

Ряд Скатоподібні (Rajiformes) 

Родина Річкові скати (Potamotrygonidae)

 Potamotrygon amandae Laboda & Carvalho, 2013
 Potamotrygon brachyura Günther, 1880
 Potamotrygon falkneri Castex & Maciel, 1963
 Potamotrygon hystrix (Muller & Henle, 1834)
 Potamotrygon motoro (Muller & Henle, 1841)
 Potamotrygon schuhmacheri Castex, 1964

Клас Променепері (Actinopterygii)

Ряд Осетроподібні (Acipenseriformes) 
Родина Осетрові ((Acipenseridae))

 Acipenser baerii Brandt, 1869 — інтродукований
 Acipenser gueldenstaedtii Brandt & Ratzeburg, 1833 — інтродукований

Ряд Оселедцеподібні (Clupeiformes) 
Родина Оселедцеві (Clupeidae)
 Brevoortia aurea (Spix & Agassiz, 1829)
 Brevoortia pectinata (Jenyns, 1842)
 Platanichthys platana (Regan, 1917)
 Ramnogaster arcuata (Jenyns, 1842)
 Ramnogaster melanostoma (Eigenmann, 1907)

Родина Анчоусові (Engraulidae)
 Lycengraulis grossidens (Agassiz, 1828)

Родина Прістігастерові (Pristigasteridae)
 Pellona flavipinnis (Valenciennes, 1849)

Ряд Коропоподібні (Cypriniformes) 

Родина Коропові (Cyprinidae)

 Carassius auratus Linnaeus, 1758 — інтродукований
 Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) — інтродукований
 Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 — інтродукований
 Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844) — інтродукований
 Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845) — інтродукований

Ряд Харациноподібні (Characiformes) 
Родина Hemiodontidae
 Hemiodus orthonops Eigenmann & Kennedy, 1903

Родина Parodontidae

 Apareiodon affinis (Steindachner, 1879)
 Apareiodon piracicabae (Eigenmann, 1907)
 Apareiodon vittatus Garavello, 1977
 Parodon carrikeri Fowler, 1940
 Parodon nasus Kner, 1859

Родина Curimatidae

 Curimatella dorsalis (Eigenmann & Eigenmann, 1889)
 Cyphocharax platanus (Günther, 1880)
 Cyphocharax saladensis 
 Cyphocharax spilotus (Vari, 1987)
 Cyphocharax voga (Hensel, 1870)
 Potamorhina squamoralevis (Braga & Azpelicueta, 1983)
 Psectrogaster curviventris Eigenmann & Kennedy, 1903
 Steindachnerina biornata (Braga & Azpelicueta, 1987)
 Steindachnerina brevipinna (Eigenmann & Eigenmann, 1889)
 Steindachnerina conspersa (Holmberg, 1891)
 Steindachnerina nigrotaenia (Boulenger, 1902)

Родина Прохілодонтові (Prochilodontidae)
 Prochilodus lineatus

Родина Аностомові (Anostomidae)

 Abramites hypselonotus (Gunter, 1868)
 Leporellus pictus (Kner, 1859)
 Leporinus acutidens (Valenciennes, 1847)
 Leporinus amae Godoy, 1980
 Leporinus lacustris Campos, 1945
 Leporinus octofasciatus Steindachner, 1915
 Leporinus striatus Kner, 1858
 Megaleporinus macrocephalus Garavello & Britski, 1988
 Megaleporinus obtusidens (Valenciennes, 1836)
 Megaleporinus piavussu (Britski, Birindelli & Garavello, 2012)
 Pseudanos trimaculatus (Kner, 1858)
 Schizodon borellii (Garman, 1890)
 Schizodon nasutus Kner, 1858
 Schizodon platae (Garman, 1890)
 Schizodon succinctus Burmeister, 1861

Родина Erythrinidae

 Erythrinus erythrinus (Bloch & Schneider, 1801)
 Hoplerythrinus unitaeniatus (Agassiz, 1829)
 Hoplias argentinensis Rosso, González-Castro, Bogan, Cardoso, Mabragaña, Delpiani & Díaz de Astarloa, 2018
 Hoplias australis Oyakawa & Mattox, 2009
 Hoplias lacerdae Miranda Ribeiro, 1908
 Hoplias malabaricus (Bloch, 1794)
 Hoplias mbigua Azpelicueta, Benítez, Aichino & Méndez, 2015
 Hoplias misionera Rosso, Mabragaña, González-Castro, Delpiani, Avigliano, Schenone & Díaz de Astarloa, 2016

Родина Лебіасінові (Lebiasinidae)
 Pyrrhulina australis Eigenmann & Kennedy, 1903

Родина Triportheidae
 Clupeacharax anchoveoides Pearson, 1924
 Engraulisoma taeniatum Castro, 1981 — * Triportheus nematurus (Kner 1858)
 Triportheus pantanensis Malabarba, 2004

Родина Gasteropelecidae
 Thoracocharax stellatus (Kner, 1858)

Родина Піраньєві (Serrasalmidae)

 Metynnis mola Eigenmann & Kennedy, 1903
 Metynnis otuquensis Ahl, 1924
 Myloplus tiete (Eigenmann & Norris, 1900)
 Mylossoma duriventre (Cuvier, 1818)
 Piaractus mesopotamicus (Holmberg, 1887)
 Pygocentrus nattereri Kner, 1857
 Serrasalmus maculatus Kner, 1857
 Serrasalmus marginatus Valenciennes, 1837

Родина Bryconidae

 Brycon hilarii Valenciennes in Cuvier & Valenciennes 1850
 Brycon orbignyanus (Valenciennes, 1837)
 Salminus brasiliensis (Cuvier, 1816)
 Salminus hilarii (Valenciennes), 1850

Родина Харацинові (Characidae)
 Acestrorhynchus pantaneiro Menezes, 1992

 Aphyocharax anisitsi Eigenmann & Kennedy, 1903
 Aphyocharax dentatus Eigenmann & Kennedy 1903
 Aphyocharax nattereri (Steindachner, 1882)
 Aphyocharax rathbuni Eigenmann, 1907
 Prionobrama paraguayensis (Eigenmann, 1914)

 Charax leticiae Lucena, 1987
 Charax stenopterus (Cope, 1894)
 Cynopotamus argenteus (Valenciennes, 1836)
 Cynopotamus kincaidi (Schultz, 1950)
 Galeocharax humeralis (Valenciennes, 1834)
 Phenacogaster tegatus (Eigenmann, 1911)
 Roeboides affinis (Günther, 1868)
 Roeboides descalvadensis Fowler, 1932
 Roeboides microlepis (Reinhard, 1851)

 Cheirodon ibicuhiensis Eigenmann, 1915
 Cheirodon interruptus (Jenyns, 1842)
 Heterocheirodon yatai (Casciotta, Miquelarena & Protogino, 1992)
 Macropsobrycon uruguayanae Eigenmann, 1915
 Odontostilbe microcephala Eigenmann, 1907
 Odontostilbe paraguayensis Eigenmann & Kennedy, 1903
 Odontostilbe pequira (Steidachner, 1882)
 Serrapinnus calliurus (Boulenger, 1900)
 Serrapinnus kriegi (Schindler, 1937)
 Serrapinnus microdon (Eigenmann, 1915)
 Serrapinnus notomelas (Eigenmann, 1915)

 Rhaphiodon vulpinus Spix & Agassiz, 1829
 Gymnocharacinus bergii Steindachner, 1903
 Piabucus melanostoma Holmberg, 1891

 Gymnocorymbus ternetzi (Boulenger, 1895)
 Poptella paraguayensis (Eigenmann, 1907)
 Acrobrycon ipanquianus Cope, 1877
 Bryconamericus eigenmanni (Evermann & Kendall, 1906)
 Bryconamericus exodon Eigenmann, 1907
 Bryconamericus iheringii (Boulenger, 1887)
 Bryconamericus indefessus (Mirande, Aguilera & Azpelicueta, 2004)
 Bryconamericus mennii Miquelarena, Protogino, Filiberto & López, 2002
 Bryconamericus pyahu Azpelicueta, Casciotta & Almirón, 2003
 Bryconamericus rubropictus (Berg, 1901)
 Bryconamericus sylvicola Braga, 1998
 Bryconamericus uporas Casciotta, Azpelicueta & Almirón, 2002
 Bryconamericus ytu Almirón, Azpelicueta & Casciotta, 2004
 Diapoma alburnum (Hensel, 1870)
 Diapoma guarani (Mahnert & Géry, 1987)
 Diapoma lepiclastum (Malabarba, Weitzman & Casciotta, 2003)
 Diapoma nandi (Vanegas-Ríos, Azpelicueta & Malabarba, 2018
 Diapoma obi (Casciotta, Almirón, Piálek & Říĉan, 2012)
 Diapoma pyrrhopteryx Menezes & Weitzman, 2011
 Diapoma terofali (Géry, 1964)
 Diapoma uruguayensis (Messner, 1962)
 Hypobrycon maromba Malabarba & Malabarba, 1994
 Hypobrycon poi Almirón, Casciotta, Azpelicueta & Cione, 2001
 Mimagoniates barberi Regan, 1907
 Mimagoniates inequalis (Eigenmann, 1911)
 Piabarchus stramineus Eigenmann, 1908
 Piabina thomasi Fowler, 1940
 Pseudocorynopoma doriae Perugia, 1891
 Tetragonopterus argenteus Cuvier, 1816
 Astyanax abramis (Jenyns, 1842)
 Astyanax alleni (Eigenmann & Mc Atee, 1907)
 Astyanax aramburui Protogino, Miquelarena & López, 2006
 Astyanax bifasciatus Garavello & Sampaio, 2010
 Astyanax chico Casciotta & Almirón, 2004
 Astyanax cordovae (Günther, 1880)
 Astyanax correntinus (Holmberg, 1891)
 Astyanax dissensus Lucena & Thofehrn, 2013
 Astyanax dissimilis Garavello & Sampaio, 2010
 Astyanax eigenmanniorum (Cope, 1894)
 Astyanax endy Mirande, Aguilera & Azpelicueta, 2006
 Astyanax erythropterus (Holmberg, 1891)
 Astyanax gymnogenys Eigenmann, 1911
 Astyanax hermosus Miquelarena, Protogino & López, 2005
 Astyanax ita Almirón, Azpelicueta & Casciotta, 2002
 Astyanax lacustris (Lütken, 1875)
 Astyanax latens Mirande, Aguilera & Azpelicueta, 2004
 Astyanax leonidas Azpelicueta, Casciotta & Almirón, 2002
 Astyanax lineatus (Perugia, 1891)
 Astyanax ojiara Azpelicueta y García, 2000
 Astyanax orbignyanus Cuvier & Valenciennes, 1850
 Astyanax pampa Casciotta, Almirón & Azpelicueta, 2005
 Astyanax paris Azpelicueta, Almiron & Casciotta, 2002
 Astyanax pellegrini Eigenmann, in Eigenmann, Mcatee & Ward, 1907
 Astyanax powelli Terán, Butí & Mirande, 2017
 Astyanax puka Mirande, Aguilera & Azpelicueta, 2007
 Astyanax pynandi Casciotta, Almirón et al. 2003
 Astyanax rutilus (Jenyns, 1842)
 Astyanax saguazu Casciotta, Almirón & Azpelicueta, 2003
 Astyanax stenohalinus Messner, 1962
 Astyanax troya Azpelicueta, Casciotta & Almirón, 2002
 Astyanax tumbayaensis Miquelarena & Menni, 2005
 Astyanax tupi Azpelicueta, Miranda, Almirón & Casciotta, 2002
 Astyanax xiru de Lucena, Castro & Bertaco, 2013
 Markiana nigripinnis (Perugia, 1891)
 Psellogrammus kennedyi (Eigenmann, 1903)

 Oligosarcus amome Almirón, Casciotta, Piálek, Doubnerová & Říčan, 2015
 Oligosarcus bolivianus (Fowler, 1940)
 Oligosarcus brevioris Menezes, 1987
 Oligosarcus hepsetus (Cuvier, 1829)
 Oligosarcus itau Mirande, Aguilera & Azpelicueta, 2011
 Oligosarcus jenynsii (Günther, 1864)
 Oligosarcus longirostris Menezes & Géry, 1983
 Oligosarcus menezesi Miquelarena & Protogino, 1996
 Oligosarcus oligolepis (Steindachner, 1867)
 Oligosarcus paranensis Menezes & Géry, 1983

 Ectrepopterus uruguayensis (Fowler, 1943)
 Hemigrammus mahnerti Uj & Géry, 1989
 Hemigrammus matei Eigenmann, 1918
 Hemigrammus tridens Eigenmann, 1907
 Hemigrammus ulreyi (Boulenger, 1895)
 Hyphessobrycon anisitsi (Eigenmann, 1907)
 Hyphessobrycon auca Almirón, Casciotta, Bechara & Ruíz Díaz, 2004
 Hyphessobrycon bifasciatus Ellis, 1911
 Hyphessobrycon elachys Weitzman, 1984
 Hyphessobrycon eques (Steindachner, 1882)
 Hyphessobrycon igneus Miquelarena, Menni, López & Casciotta, 1980
 Hyphessobrycon isiri Almirón, Casciotta & Koerber, 2006
 Hyphessobrycon luetkenii (Boulenger, 1887)
 Hyphessobrycon meridionalis Ringuelet, Miquelarena & Menni, 1978
 Hyphessobrycon nicolasi Miquelarena & López, 2010
 Hyphessobrycon reticulatus Ellis, 1911
 Hyphessobrycon togoi Miquelarena & López, 2006
 Hyphessobrycon wajat Almirón & Casciotta, 1999
 Moenkhausia dichroura (Kner 1858)
 Moenkhausia intermedia Eigenmann 1908
 Moenkhausia sanctaefilomenae (Steindachner 1907)

Родина Crenuchidae
 Characidium borellii (Boulenger, 1895)
 Characidium heirmostigmata da Graça & Pavanelli, 2008
 Characidium occidentale Buckup & Reis, 1997
 Characidium pterostictum Gomes, 1947
 Characidium rachovii Regan, 1913
 Characidium serrano Buckup & Reis, 1997
 Characidium tenue (Cope, 1894)
 Characidium xanthopterum Silveira, Langeani, da Graça, Pavanelli & Buckup, 2008

Ряд Сомоподібні (Siluriformes) 

Родина Діпломистові Diplomystidae
 Olivaichthys cuyanus (Ringuelet, 1965)
 Olivaichthys mesembrinus (Ringuelet, 1982)
 Olivaichthys viedmensis (MacDonagh, 1931)

Родина Арієві (Ariidae)
 Genidens barbus (Lacépède, 1803)
 Genidens genidens (Valenciennes, 1840)
 Genidens machadoi (Miranda Ribeiro, 1918)

Родина Кларієві (Clariidae)
 Clarias gariepinus (Burchell, 1822) — інтродукований

Родина Бронякові (Doradidae)
 Anadoras insculptus (Miranda Ribeiro, 1912)
 Anadoras weddellii (Castelnau, 1855)
 Ossancora eigenmanni (Boulenger, 1895)
 Ossancora punctata (Kner, 1855)
 Oxydoras kneri Bleeker, 1862
 Platydoras armatulus (Valenciennes, 1840)
 Pterodoras granulosus (Valenciennes, 1821)</small>
 Rhinodoras dorbignyi (Kner, 1855)
 Trachydoras paraguayensis (Eigenmann & Ward, 1907)

Родина Auchenipteridae

 Ageneiosus inermis (Linnaeus. 1766)
 Ageneiosus militaris Valenciennes, 1835
 Ageneiosus ucayalensis Castelnau, 1855
 Auchenipterus nigripinnis (Boulenger, 1895)
 Auchenipterus nuchalis (Spix & Agassiz, 1829)
 Auchenipterus osteomystax Miranda Ribeiro, 1918
 Epapterus dispilurus Cope, 1878
 Glanidium ribeiroi Haseman, 1911
 Tatia jaracatia Pavanelli & Bifi, 2009
 Tatia neivai (Ihering, 1930)
 Trachelyopterus albicrux (Berg, 1901)
 Trachelyopterus ceratophysus (Kner, 1858)
 Trachelyopterus lucenai Bertoletti, Pezzi da Silva & Pereira, 1995
 Trachelyopterus teaguei (Devincenzi, 1942

Родина Пімелодові (Pimelodidae)

 Bergiaria platana (Steindachner, 1908)
 Hemisorubim platyrhynchos (Valenciennes 1840)
 Hypophthalmus oremaculatus Nani & Fuster, 1947
 Iheringichthys labrosus (Lutken, 1874)
 Iheringichthys megalops Eigenmann y Ward, 1907
 Luciopimelodus pati (Valenciennes, 1836)
 Megalonema platanum (Gunther, 1880)
 Parapimelodus valenciennis (Lütken, 1874)
 Pimelodus absconditus Azpelicueta, 1995
 Pimelodus albicans (Valennciennes, 1840)
 Pimelodus argenteus Perugia, 1891
 Pimelodus britskii Garavello & Shibatta, 2007
 Pimelodus maculatus Lacépède, 1803
 Pimelodus mysteriosus Azpelicueta, 1998
 Pimelodus ornatus Kner, 1858
 Pimelodus ortmanni Haseman, 1911
 Pinirampus argentina (McDonagh, 1938)
 Pseudoplatystoma corruscans (Spix & Agassiz, 1829)
 Pseudoplatystoma reticulatum (R. S. Eigenmann & C. H. Eigenmann, 1889)
 Steindachneridion melanodermatum Garavello, 2005
 Steindachneridion scriptum (Miranda Ribeiro, 1918)
 Sorubim lima (Bloch & Schneider 1801)
 Zungaro jahu (Ihering, 1898)

Родина Pseudopimelodidae
 Microglanis carlae Vera Alcaraz, da Graça & Shibatta, 2008
 Microglanis cottoides (Boulenger, 1891)
 Microglanis nigrolineatus Terán, Jarduli, Alonso, Mirande & Shibatta, 2016
 Pseudopimelodus mangurus (Valenciennes, 1835)

Родина Гептаптерові  (Heptapteridae)
 Cetopsorhamdia iheringi Schubart & Gomes 1959
 Heptapterus mandimbusu Aguilera, Benítez, Terán, Alonso & Mirande, 2017
 Heptapterus mbya Aguilera & Mirande, 2011
 Heptapterus mustelinus  (Valenciennes, 1835)
 Heptapterus qenqo Aguilera, Mirande & Azpelicueta, 2011
 Imparfinis cochabambae (Fowler, 1940)
 Imparfinis hollandi Haseman, 1911
 Imparfinis mishky Almirón, Casciotta, Bechara, Ruíz Díaz, Bruno, D'Ambrosio, Solimano & Soneira, 2007
 Phenacorhamdia tenebrosa (Schubart, 1964)
 Pimelodella gracilis (Valenciennes, 1836)
 Pimelodella griffini — Eigenmann, 1917
 Pimelodella laticeps Eigenmann, 1917
 Pimelodella mucosa Eigenmann & Ward, 1907
 Pimelodella taenioptera Miranda Ribeiro, 1914
 Rhamdella aymarae Miquelarena & Menni, 1999
 Rhamdella cainguae Bockmann & Miquelarena, 2008
 Rhamdella longiuscula Lucena & da Silva, 1991
 Rhamdia branneri Haseman, 1911
 Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard, 1824)
 Rhamdia voulezi Haseman, 1911

Родина Cetopsidae
 Cetopsis gobioides Kner, 1858
 Cetopsis starnesi Vari, Ferraris & de Pinna, 2005

Родина Аспредові (Aspredinidae)
 Amaralia oviraptor Friel & Carvalho, 2016
 Bunocephalus doriae Boulenger, 1902
 Pseudobunocephalus iheringii (Boulenger, 1891)
 Pseudobunocephalus rugosus (Eigenmann & Kennedy, 1903)
 Pterobunocephalus depressus (Haseman, 1911)
 Xyliphius barbatus Alonso de Arámburu & Arámburu, 1962

Родина Trichomycteridae
 Homodiaetus anisitsi Eigenmann & Ward, 1907
 Ochmacanthus batrachostomus (Miranda Ribeiro, 1912)
 Pseudostegophilus maculatus (Steindachner, 1879)
 Cambeva davisi (Haseman, 1911)
 Hatcheria macraei (Girard, 1855)
 Ituglanis eichhorniarum (Miranda Ribeiro, 1912)
 Potamoglanis johnsoni (Fowler, 1932)
 Scleronema minutum (Boulenger, 1891)
 Scleronema operculatum Eigenmann, 1917
 Silvinichthys bortayro Fernández & de Pinna, 2005
 Silvinichthys gualcamayo Fernández, Sanabria & Quiroga, 2013
 Silvinichthys huachi L. A. Fernández, Sanabria, Quiroga & Vari, 2014
 Silvinichthys leoncitensis Fernández, Dominino, Brancolini & Baigún, 2011
 Silvinichthys mendozensis (Arratia, Chang G., Menu-Marque & Rojas M., 1978)
 Silvinichthys pachonensis Fernández & Liotta, 2016
 Silvinichthys pedernalensis Fernández, Sanabria & Quiroga, 2017
 Trichomycterus alterus (Marini, Nichols & La Monte, 1933)
 Trichomycterus areolatus Valenciennes, 1846
 Trichomycterus barbouri (Eigenmann, 1911)
 Trichomycterus belensis Fernández & Vari, 2002
 Trichomycterus borellii Boulenger, 1897
 Trichomycterus boylei (Nichols, 1956)
 Trichomycterus catamarcensis Fernández & Vari, 2000
 Trichomycterus corduvensis Weyenbergh, 1877
 Trichomycterus heterodontus (Eigenmann, 1917)
 Trichomycterus hualco Fernández & Vari, 2009
 Trichomycterus mboycy Wosiacki & Garavello, 2004
 Trichomycterus minus L. A. Fernández & Vari, 2012
 Trichomycterus pseudosilvinichthys Fernández & Vari, 2004 -
 Trichomycterus ramosus Fernández, 2000
 Trichomycterus riojanus (Berg, 1897)
 Trichomycterus roigi Arratia & Menu-Marque, 1984
 Trichomycterus spegazzinii (Berg, 1897)
 Trichomycterus stawiarski (Miranda Ribeiro, 1968)
 Trichomycterus tenuis Weyenbergh, 1877
 Trichomycterus varii Fernández & Andreoli-Bize, 2018
 Trichomycterus ytororo Terán, Ferrer, Benítez, Alonso, Aguilera & Mirande, 2017
 Trichomycterus yuska Fernández & Schaefer, 2003
 Tridentopsis cahuali Azpelicueta, 1990
 Paravandellia oxyptera (Devincenzi & Vaz-Ferreira, 1939)

Родина Панцирні соми (Callichthyidae)

 Callichthys callichthys (Linnaeus, 1758)
 Hoplosternum littorale (Hancock, 1828)
 Lepthoplosternum pectorale (Boulenger 1895)

 Corydoras aeneus (Gill, 1858)
 Corydoras aurofrenatus Eigenmann & Kennedy, 1903
 Corydoras carlae Nijssen & Isbrücker, 1983
 Corydoras ehrhardti Steindachner, 1910
 Corydoras ellisae Gosline, 1940
 Corydoras gladysae Calviño & Alonso, 2010
 Corydoras hastatus Eigenmann & Eigenmann 1888
 Corydoras longipinnis Knaack, 2007
 Corydoras micracanthus Regan, 1912
 Corydoras paleatus (Jennyns, 1842)
 Corydoras petracinii Calviño & Alonso, 2010
 Corydoras polystictus Regan, 1912
 Corydoras undulatus Regan, 1912

Родина Лорікарієві (Loricariidae)

 Hypoptopoma inexspectatum (Holmberg, 1893)
 Otocinclus vestitus Cope, 1872
 Otocinclus vittatus Regan, 1904
 Otocinclus arnoldi Regan, 1909
 Eurycheilichthys pantherinus (Reis & Schaefer, 1992)
 Hisonotus aky (Azpelicueta, Casciotta, Almirón & Koerber, 2004)
 Hisonotus charrua Almirón, Azpelicueta, Casciotta & Litz, 2006
 Hisonotus hungy Azpelicueta, Almirón, Casciotta & Koerber, 2007
 Hisonotus maculipinnis (Regan, 1912)
 Hisonotus nigricauda (Boulenger, 1891)
 Hisonotus yasi Almirón, Azpelicueta & Casciotta, 2004
 Ancistrus cirrhosus (Valenciennes, 1836)
 Ancistrus mullerae 
 Ancistrus piriformis Muller, 1989
 Ancistrus taunayi Miranda Ribeiro, 1918
 Hemiancistrus fuliginosus Cardoso & Malabarba, 1999
 Megalancistrus parananus (Peters, 1881)
 Hypostomus alatus Castelnau, 1855
 Hypostomus albopunctatus (Regan, 1908)
 Hypostomus arecuta Cardoso, Almirón, Casciotta, Aichino, Lizarralde & Montoya-Burgos, 2012
 Hypostomus aspilogaster (Cope, 1894)
 Hypostomus borellii (Boulenger, 1897) 
 Hypostomus boulengeri (Eigenmann & Kennedy, 1903)
 Hypostomus cochliodon Kner, 1854
 Hypostomus commersoni Valenciennes, 1836
 Hypostomus derbyi Haseman, 1911
 Hypostomus formosae Cardoso, Brancolini, Paracampo, Lizarralde & Montoya-Burgos, 2014
 Hypostomus hermanni (Ihering, 1905)
 Hypostomus itacua Valenciennes, 1836
 Hypostomus laplatae (Eigenmann, 1907)
 Hypostomus latifrons Weber, 1996
 Hypostomus luteomaculatus (Devincenzi, 1942)
 Hypostomus luteus (Godoy, 1980)
 Hypostomus microstomus Weber, 1987
 Hypostomus myersi (Gosline, 1947)
 Hypostomus paranensis Weyenbergh, 1877
 Hypostomus paulinus (Ihering, 1905)
 Hypostomus piratatu Weber, 1986
 Hypostomus regani (Ihering, 1905)
 Hypostomus roseopunctatus Reis, Weber & Malabarba, 1990
 Hypostomus spiniger (Hensel, 1870)
 Hypostomus ternetzi (Boulenger, 1895)
 Hypostomus uruguayensis Reis, Weber & Malabarba, 1990
 Pterygoplichthys ambrosettii (Holmberg, 1893)
 Rhinelepis strigosa Valenciennes, 1840
 Farlowella azpelicuetae Terán, Ballen, Alonso, Aguilera & Mirande, 2019
 Farlowella hahni Meinken, 1937
 Sturisoma barbatum (Kner, 1853)
 Sturisoma robustum (Regan, 1904)

 Brochiloricaria chauliodon Isbrücker, 1979
 Loricaria apeltogaster Boulenger, 1895
 Loricaria holmbergi Rodríguez & Miquelarena, 2005
 Loricaria luciae Thomas, Rodriguez, Carvallaro, Froehlich & Macedo Corrêa e Castro, 2013
 Loricaria simillima Regan, 1904
 Loricaria tucumanensis Isbrücker, 1979
 Loricariichthys anus (Valenciennes, 1835)
 Loricariichthys edentatus Reis & Pereira, 2000
 Loricariichthys labialis (Boulenger, 1895)
 Loricariichthys melanocheilus Reis & Pereira, 2000
 Loricariichthys platymetopon Isbrücker & Nijssen, 1979
 Loricariichthys rostratus Reis & Pereira, 2000
 Paraloricaria agastor Isbrücker, 1979
 Paraloricaria commersonoides (Devincenzi, 1943)
 Paraloricaria vetula (Velenciennes, 1836)
 Pseudohemiodon laticeps (Regan, 1904)
 Pyxiloricaria menezesi Isbrücker & Nijssen, 1984
 Ricola macrops (Regan, 1904)
 Rineloricaria catamarcensis (Berg, 1895)
 Rineloricaria felipponei (Fowler, 1943)
 Rineloricaria isaaci Rodríguez & Miquelarena, 2008
 Rineloricaria lanceolata (Günther, 1868)
 Rineloricaria latirostris (Boulenger, 1900)
 Rineloricaria lima (Kner, 1853)
 Rineloricaria microlepidogaster (Regan, 1904)
 Rineloricaria misionera Rodríguez & Miquelarena, 2005
 Rineloricaria pareiacantha (Fowler, 1943)
 Rineloricaria parva (Boulenger, 1895)
 Rineloricaria reisi Ghazzi, 2008
 Rineloricaria stellata Ghazzi, 2008
 Rineloricaria steinbachi (Regan, 1906)
 Rineloricaria thrissoceps (Fowler, 1943)
 Rineloricaria zaina Ghazzi, 2008
 Spatuloricaria evansii (Boulenger, 1892)

Ряд Гімнотоподібні (Gymnotiformes) 
Родина Аптеронотові (Apteronotidae)

 Apteronotus albifrons (Linnaeus, 1766)
 Apteronotus brasiliensis (Reinhardt, 1852)
 Apteronotus ellisi (Alonso de Arámburu, 1957)

Родина Гімнотові (Gymnotidae)
 Gymnotus carapo Craig, Crampton, & Albert, 2017
 Gymnotus cuia Craig, Malabarba, Crampton & Albert, 2018
 Gymnotus inaequilabiatus (Valenciennes, 1839)
 Gymnotus omarorum Richer-de-Forges, Crampton & Albert, 2009
 Gymnotus pantanal Fernandes, Albert, Daniel-Silva, Lopes, Crampton & Almeida-Toledo, 2005
 Gymnotus sylvius Albert & Fernandes-Matioli, 1999

Родина Hypopomidae
 Brachyhypopomus gauderio Giora & Malabarba, 2009
 Brachyhypopomus bombilla Loureiro & Silva, 2006
 Brachyhypopomus draco Giora, Malabarba & Crampton, 2008

Родина Rhamphichthyidae
 Gymnorhamphichthys britskii Carvalho, Ramos & Albert, 2011
 Rhamphichthys hahni (Meinken, 1937)

Родина Sternopygidae

 Eigenmannia trilineata López & Castello 1966
 Eigenmannia virescens (Valenciennes, 1836)
 Sternopygus macrurus (Bloch & Schneider, 1801)

Ряд Корюшкоподібні (Osmeriformes) 
Родина Галаксієві (Galaxiidae)
 Aplochiton taeniatus Jenyns, 1842
 Aplochiton zebra Jenyns, 1842
 Galaxias maculatus (Jenyns, 1842)
 Galaxias platei Steindachner, 1898

Ряд Лососеподібні (Salmoniformes) 

Родина Лососеві (Salmonidae)
 Oncorhynchus kisutch (Walbaum, 1792) — інтродукований
 Oncorhynchus tshawytscha (Walbaum, 1792) — інтродукований
 Salmo salar (Linneo, 1758) — інтродукований
 Salmo trutta (Linneo, 1758) — інтродукований
 Salvelinus fontinalis (Mitchill, 1814) — інтродукований
 Salvelinus namaycush (Walbaum, 1792) — інтродукований

Ряд Атериноподібні (Atheriniformes) 

Родина Atherinopsidae
 Odontesthes bonariensis (Valenciennes, 1835)
 Odontesthes hatcheri (Eigenmann, 1909)
 Odontesthes humensis de Buen, 1953
 Odontesthes perugiae Evermann & Kendall, 1906
 Odontesthes retropinnis (De Buen, 1953)

Ряд Коропозубоподібні (Cyprinodontiformes) 
Родина Ривулові (Rivulidae)
 Austrolebias alexandri (Castello & López, 1974)
 Austrolebias bellottii (Steindachner, 1881)
 Austrolebias elongatus (Steindachner, 1881)
 Austrolebias monstrosus (Huber, 1995)
 Austrolebias nigripinnis (Regan, 1912)
 Austrolebias nonoiuliensis (Taberner, Fernández-Santos & Castelli, 1974)
 Austrolebias patriciae (Huber, 1995)
 Austrolebias robustus (Günther, 1883)
 Austrolebias toba Calviño, 2006
 Austrolebias vandenbergi (Huber, 1995)
 Neofundulus ornatipinnis (Myers, 1935)
 Neofundulus paraguayensis (Eigenmann & Kennedy, 1903)
 Pterolebias longipinnis Garman, 1895
 Trigonectes aplocheiloides Huber, 1995
 Trigonectes balzanii (Perugia, 1891)
 Papiliolebias bitteri (Costa, 1989)
 Papiliolebias hatinne Azpelicueta, Buti & García, 2010
 Melanorivulus punctatus Boulenger, 1895

Родина Пецилієві (Poeciliidae)

 Cnesterodon decemmaculatus (Jenyns, 1842)
 Cnesterodon pirai Aguilera, Mirande & Azpelicueta, 2009
 Cnesterodon raddai Meyer & Etzel, 2001
 Phalloceros caudimaculatus (Hensel, 1868)
 Phallotorynus victoriae Oliveros, 1983
 Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853) інтродукований
 Gambusia holbrooki Girard, 1859 інтродукований
 Poecilia reticulata Peters, 1859 — інтродукований

Родина Anablepidae

 Jenynsia alternimaculata (Fowler, 1940)
 Jenynsia luxata Aguilera, Mirande, Calviño & Lobo, 2013
 Jenynsia maculata Regan, 1906
 Jenynsia lineata (Jenyns, 1842)
 Jenynsia obscura (Weyenbergh, 1877)
 Jenynsia sulfurica Aguilera, Terán, Mirande, Alonso, Rometsch, Meyer & Torres-Dowdall, 2019
 Jenynsia tucumana Aguilera & Mirande, 2005

Ряд Сарганоподібні (Beloniformes) 
Родина Сарганові (Belonidae)

 Potamorrhaphis eigenmanni Miranda Ribeiro 1915
 Pseudotylosurus angusticeps (Günther, 1866)

Ряд Злитнозяброподібні (Synbranchiformes) 
Родина Злитозяброві (Synbranchidae)
 Synbranchus marmoratus Bloch, 1795

Ряд Кефалоподібні (Mugiliformes) 
Родина Кефалеві (Mugilidae)
 Mugil curema Valenciennes, 1836
 Mugil liza Spix & Agassiz, 1831)

Ряд Окунеподібні (Perciformes) 

Родина Перцихтові (Percichthyidae)
 Percichthys chilensis Girard, 1855
 Percichthys colhuapiensis MacDonagh, 1955
 Percichthys laevis (Jenyns, 1840)
 Percichthys trucha (Valenciennes, 1833)

Родина Горбаневі (Sciaenidae)

 Pachyurus bonariensis (Steindachner, 1879)
 Plagioscion ternetzi Boulenger, 1895
 Plagioscion squamosissimus (Heckel, 1840) інтродукований

Родина Цихлові (Cichlidae)

 Astronotus crassipinnis (Heckel, 1840)
 Chaetobranchopsis australis Eigenmann & Ward, 1907
 Bujurquina vittata (Heckel, 1840)
 Cichlasoma dimerus (Heckel, 1840)
 Laetacara dorsigera Heckel, 1840
 Apistogramma borellii (Regan 1906)
 Apistogramma commbrae (Regan 1906)
 Apistogramma trifasciata (Eigenmann & Kennedy 1903) / Apistograma
 Apistogramma pleurotaenia (Regan, 1906)

 Crenicichla celidochilus Casciotta, 1987
 Crenicichla gaucho Lucena & Kullander, 1992
 Crenicichla hadrostigma Lucena, 2007
 Crenicichla hu Piálek, Říčan, Casciotta & Almirón, 2010
 Crenicichla iguassuensis Haseman, 1911
 Crenicichla jupiaensis Britski & Luengo, 1968
 Crenicichla lepidota Heckel 1840
 Crenicichla mandelburgeri Kullander, 2009
 Crenicichla minuano Lucena & Kullander, 1992
 Crenicichla missioneira Lucena & Kullander, 1992
 Crenicichla niederleinii (Holmberg, 1891)
 Crenicichla scottii (Eigenmann, 1907)
 Crenicichla semifasciata (Heckel, 1840)
 Crenicichla taikyra Casciotta, Almirón, Aichino, Gómez, Piálek & Ríčan, 2013
 Crenicichla tapii Piálek, Dragová, Casciotta, Almirón & Říčan, 2015
 Crenicichla tendybaguassu Lucena & Kullander, 1992
 Crenicichla tesay Casciotta & Almirón, 2009
 Crenicichla tuca Piálek, Dragová, Casciotta, Almirón & Říčan, 2015
 Crenicichla vittata Heckel, 1840
 Crenicichla yaha Casciotta, Almirón & Gómez, 2006
 Crenicichla yjhui Pialek, Casciotta, Almirón, & Rican, 2018
 Crenicichla ypo Casciotta, Almirón, Pialek, Gómez & Rican, 2010
 Geophagus brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1824) інтродукований
 Gymnogeophagus australis (Eigenmann, 1907)
 Gymnogeophagus balzanii (Perugia, 1891)
 Gymnogeophagus che Casciotta, Gómez, & Toresani, 2000
 Gymnogeophagus constellatus Malabarba, Malabarba & Reis, 2015
 Gymnogeophagus jaryi Alonso, Terán, Aguilera, Říčan, Casciotta, Serra, Almirón, Benítez, García & Mirande, 2019
 Gymnogeophagus lipokarenos R. Malabarba, M. Malabarba & Reis, 2015
 Gymnogeophagus meridionalis Reis & Malabarba, 1988
 Gymnogeophagus setequedas Reis, Malabarba & Pavanelli, 1992
 Gymnogeophagus taroba Casciotta, Almirón, Piálek & Říčan, 2017
 Gymnogeophagus terrapurpura Loureiro, Zarucki, Malabarba & González-Bergonzoni, 2016

 Australoheros angiru Ričan, Piálek, Almirón & Casciotta, 2011
 Australoheros facetus (Jenyns, 1842)
 Australoheros kaaygua Casciotta, Almirón & Gómez, 2006
 Australoheros scitulus (Rican & Kullander, 2003)
 Australoheros tembe (Casciotta, Gómez & Toresanni, 1995)
 Australoheros ykeregua Ríčan, Piálek, Almirón & Casciotta, 2011
 Oreochromis niloticus (Linné, 1758) — інтродукований
 Coptodon rendalli (Boulenger, 1897) — інтродукований

Ряд Камбалоподібні (Pleuronectiformes) 
Родина Ахірові (Achiridae)
 Catathyridium jenynsii (Günther, 1862)
 Catathyridium lorentzii (Weyenbergh, 1877)

Ряд Лусковикоподібні (Lepidosireniformes) 

Родина Лусковикові (Lepidosirenidae)
 Lepidosiren paradoxa Fitzinger, 1837

Див. також 

 Список морських риб Аргентини

Примітки 

Арг
п
Риби Аргентини